Dalvit ist der Familienname folgender Personen:

 José Dalvit (1919–1977), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von São Mateus
 Oskar Dalvit (1911–1975), Schweizer Maler, Grafiker und Illustrator